Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Joey Rive che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Thierry Tulasne 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Broderick Dyke /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Peter Svensson (primo turno)

 Menno Oosting /  Roger Smith (primo turno)
 Matt Anger /  Nduka Odizor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1989